SQP est un sigle pour:
 Sequential Quadratic Programming, un algorithme de résolution de problème d'optimisation mathématique
 Software Quality Professional, un journal
 SQP, émission de la chaine de télévision chilienne Chilevisión

SQP est un code :
 Aéroport de Starcke (Australie)